Стефан-Караджа () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добричка. Население по переписи населения 2011 года 336 человек, из них 202 — болгары (60,1 %).

История 
Село основано в 1928 году рядом с родником Каралезка-Чешма и придорожной корчмой. Большую часть населения составли переселенцы из Северной Добруджи.

Переименовано в честь Стефана Караджа, болгарского национального героя, революционера, участника национально-освободительного движения в Болгарии и Румынии, видного лидера восстания против Османской империи. Ранее село носило название Voyneshti  (Бранник, Защитник).

Политическая ситуация 
В селе Стефан-Караджа должность кметского наместника исполняет Николай Христов Станчев.

Кмет (мэр) общины Добричка — Тошко Петков (Болгарская Социалистическая Партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Культурные и природные достопримечательности 

Источник () Каралезка-Чешма, построен во время турецкого рабства, воспет писателем Йорданом Йовковым.

Имеются устные сведения о проходившей через село линии фронта, во время Первой мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Добричской области